Kläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kläpparna, Nagu, Åboland, 
 Kläpparna, Kimitoön, Åboland,

Se även
Kläppen

Robotskapade Finlandförgreningar